«Хранители» () — американский драматический сериал, который является продолжением одноимённой серии комиксов 1987 года, созданной Аланом Муром и Дэйвом Гиббонсом. Создателем сериала для HBO является Деймон Линделоф, который также является сценаристом и исполнительным продюсером. Главные роли в сериале исполняют Реджина Кинг, Дон Джонсон, Тим Блейк Нельсон, Яхья Абдул-Матин II, Эндрю Ховард, Джейкоб Минг-Трент, Том Мисон, Сара Викерс, Дилан Шомбинг, Луис Госсетт-мл., Джереми Айронс, Джин Смарт и Хонг Чау.

Линделоф назвал телесериал «ремиксом» комиксов DC; хотя действие сериала разворачивается через 34 года после событий комиксов в той же альтернативной реальности, Линделоф хотел представить новых персонажей и конфликты, которые создают новую историю во вселенной «Хранителей», а не делать перезагрузку. Сериал посвящён событиям, связанным с расовой напряжённостью в Талсе, Оклахома, в 2019 году. Группа сторонников белого превосходства «Седьмая Кавалерия» объявила войну полиции из-за расовой справедливости; полицейские теперь скрывают свои личности под масками, чтобы члены «Седьмой Кавалерии» не атаковали их дома после событий «Белой ночи». Анджела Абар (Кинг), детектив, известная как Сестра Ночь, расследует убийство своего друга и начальника Джадда Кроуфорда (Джонсон) и обнаруживает ещё много секретов, касающихся ситуаций вокруг вигилантизма.

Премьера сериала, состоящего из девяти эпизодов, состоялась 20 октября 2019 года, и он завершился 15 декабря 2019 года. После окончания первого сезона Линделоф покинул пост шоураннера, заявив, что он рассказал историю, которую он хотел рассказать. Вследствие этого HBO подтвердило, что у них нет планов продлевать шоу, но все может измениться, если Линделоф изъявит желание продолжить начатое.

Сюжет 
Действие «Хранителей» происходит в альтернативной реальности через 34 года после событий комикса. Мстители в масках, которых раньше считали героями, оказались вне закона из-за насильственных методов. В 1985 году Эдриан Вайдт, ранее известный как Озимандия, устроил поддельную атаку на Нью-Йорк при помощи инопланетянина, похожего на кальмара, в результате которой погибли миллионы людей. Осознание масштабов трагедии заставило страны мира работать вместе против общей угрозы и предотвратить ядерный холокост. Действия Вайдта вызывали отвращение у его бывших союзников, и Роршах пытался рассказать миру о злодеяниях Вайдта, но был уничтожен Доктором Манхэттеном, который затем решил покинуть планету, не зная, что Роршах заранее отправил свой дневник в редакцию.

Действие сериала происходит в Талсе, Оклахома, в 2019 году. Группа сторонников белого превосходства «Седьмая Кавалерия» присвоила записки Роршаха и образ его маски, чтобы вести жестокую войну против меньшинств и полиции, которые обеспечивают социальные репарации для жертв расовой несправедливости. В канун Рождества 2016 года Кавалерия атаковала дома 40 сотрудников полиции Талсы, это события позже стало известно как «Белая ночь». Из выживших после нападения в полиции остались только двое: детектив Анджела Абар и шеф полиции Джадд Кроуфорд. По мере восстановления полицейских сил были приняты законы, которые требовали от служащих полиции не раскрывать свою профессию и носить маски во время работы для защиты личности, что позволило Мстителям в масках работать вместе с полицейскими в борьбе с Кавалерией.

В ролях

Основной состав 
 Реджина Кинг — Анджела Абар / Сестра Ночь, детектив полиции Талсы, которая носит монашескую рясу и балаклаву. Фэйт Херман играет молодую Анджелу Абар.
 Дон Джонсон — шеф Джадд Кроуфорд, шеф полиции Талсы
 Тим Блейк Нельсон — Уэйд Тиллман / Зеркало, детектив полиции Талсы, который носит отражающую маску. Фил Лэйбс играет подростка Уэйда.
 Яхья Абдул-Матин II — Кэлвин «Кэл» Абар (муж. Джелани), муж Анджелы, который оказывается формой Джонатана «Джона» Остермана / Доктора Манхэттена. Даррелл Снедегер и Зак Ротера-Оксли играют молодого Джона.
 Эндрю Ховард — Красный Страх, детектив-коммунист полиции Талсы, который носит преимущественно красную одежду и говорит с русским акцентом.
 Джейкоб Минг-Трент — Панда, детектив полиции Талсы, который носит маску в виде головы панды.
 Том Мисон — мистер Филлипс, серия мужских клонов, которые являются слугами Вайдта.
 Мисон также играет Егеря, таинственного и могущественного человека, который удерживает Эдриана.
 Сара Викерс — миссис Крукшэнкс, серия женских клонов, которые являются слугами Вайдта.
 Дилан Шомбинг — Тофер Абар, приёмный сын Анджелы, чьи биологические родители, Дойлы, были убиты во время событий Белой ночи.
 Луис Госсетт-мл. — Уилл Ривз, дедушка Анджелы, ранее известный как Правосудие в капюшоне, первый герой в маске, который вдохновил «Ополченцев». Джован Адепо играет молодого Уилла Ривза.
 Джереми Айронс — Эдриан Вайдт, бывший бизнесмен и мститель в маске «Озимандия», «самый умный человек в мире». Он теперь живёт в качестве аристократического лорда загородного поместья.
 Джин Смарт — Лори Блейк (дев. Юспешик), бывший второй Шёлковый призрак и позже ставшая известной как Комедиантка, которая с тех пор стала агентом ФБР и членом целевой группы по борьбе с вигилантами.
 Хонг Чау — госпожа Чьеу, владелица Trieu Industries, корпорации, которая выкупила Veidt Enterprises после известия о его смерти и, как стало известно, дочь Вайдта путём искусственного оплодотворения.

Второстепенный состав 
 Джеймс Уок — Джо Кин-мл., сенатор-республиканец и предводитель Седьмой Кавалерии, который стремится стать президентом. Его отец был ответственен за закон 1977 года о запрете людей в масках.
 Фрэнсис Фишер — Джейн Кроуфорд, жена Джадда, которая является членом Седьмой Кавалерии.
 Джессика Камачо — Пиратка Дженни, член полиции Талсы, которая носит одежду, похожую на пиратскую
 Дастин Инграм — Дейл Пити, агент ФБР, который присоединяется к Лори в расследовании убийства в Талсе.
 Аделинн Спун — Эмма Абар, первая приёмная дочь Анджелы и Кэла.
 Лили Роуз Смит — Роузи Абар, вторая приёмная дочь Анджелы и Кэла.
 Стивен Норфлит — О. Б. Уильямс, покойный отец Уилла Ривза и прадедушка Анджелы.
 Алексис Лаудер — Рут Уильямс, покойная мать Уилла Ривза и прабабушка Анджелы.

Приглашённые актёры 
 Шайенн Джексон — актёр, играющий Правосудие в капюшоне в «Американской истории героев».
 Генри Луис Гейтс-мл. — в роли самого себя, занимающего должность министра финансов.
 Джим Бивер — Энди, дедушка Тофера.
 Ли Тергесен — мистер Тень, мститель в маске, которого выманила Лори Блейк.
 Джоли Хоанг-Раппапорт — Биан, якобы дочь госпожи Чьеу, которая на самом деле является молодым клоном матери Чьеу.
 Элиз Дин играет мать Чьеу, оригинальную Биан.
 Майкл Империоли — в роли самого себя, в должности рекламного агента Нью-Йорка.
 Крис Уитли — актёр, играющий Капитана Метрополиса в «Американской истории героев».
 Пола Малкомсон — Рене, радиолог, которая является членом Седьмой Кавалерии.
 Джейк Макдорман — Нельсон Гарднер / Капитан Метрополис, один из членов-основателей «Ополченцев»
 Гленн Флешлер — Фред, расист-лавочник, который сталкивается с Уиллом.
 Даниэль Дедуайлер — Джун, жена Уилла и бабушка Анджелы, которая работает репортёром. Валери Росс играет пожилую Джун
 Энтони Хилл — Маркус Абар, отец Анджелы Абар, который был убит террористом-смертником.
 Девин Э. Тейлор — Элиз Абар, мать Анджелы Абар, которая была убита террористом-смертником.
 Тед Джонсон — Джо Кин-ст., сенатор, который принял закон Кина, отец Джо Кина-мл. и член «Циклопа».

Эпизоды

Производство

Разработка 
1 октября 2015 года было сообщено, что HBO вступило в предварительные переговоры со Заком Снайдером, режиссёром «Хранителей» 2009 года, о потенциальном производстве телевизионной адаптации. HBO позже подтвердило, что они намерены разработать сериал «Хранители» в ноябре 2015 года.

20 июня 2017 года HBO начало переговоры с Деймоном Линделофом, так как Снайдер больше не принимал участия в производстве. По словам Линделофа, он давно интересовался работой над «Хранителями», так как ещё подростком он читал комикс, и к нему, по крайней мере дважды, обращались, чтобы написать сценарий к комиксу, но он отклонил предложения, поскольку они появились после выхода фильма Снайдера, и он чувствовал, что не мог написать версию получше. Тем временем он разрабатывал сериал HBO «Оставленные», который выходил в эфир с 2014 по 2017 гг. «Оставленные» получил очень положительные отзывы от критиков, и это привело к тому, что Линделоф получил ещё одно предложение стать сценаристом «Хранителей», и в этот раз он согласился. Линделоф заявил, что его видение сериала является «ремиксом» комиксов. В то время как шоу является продолжением комикса, он хотел создать свою собственную историю, которая чувствовалась бы частью этой вселенной, не создавая при этом перезапуска, и дал понять, чтобы это было очевидно с первого эпизода. Он подтвердил эту идею в открытом письме фанатам, которое он опубликовал 22 мая 2018 года.

Написание сценариев к сериалу началось 19 сентября 2017 года. День спустя HBO официально дало зелёный свет на производство пилотного эпизода, а также заказало дополнительные запасные сценарии. 30 января 2018 года было объявлено, что Николь Кассель станет режиссёром и исполнительным продюсером пилота, сценарий к которому написал Линделоф. Линделоф решил, чтобы пилот начался с расовых беспорядков в Талсе в 1921 году, события, о котором он узнал после прочтения статьи из «The Atlantic» под названием «Дело о репарациях», написанной Та-Нехиси Коутсом в 2014 году. Линделоф, заинтересовавшись беспорядками, обнаружил, что информации о них очень мало, и он постарался узнать побольше. Это было примерно в то время, когда к нему снова обратились с просьбой написать сценарий для сериала «Хранители», и он чувствовал, что резня и её последствия для альтернативной реальности в нашем времени обеспечат эквивалентный фактор, которым также был «Часы Судного дня» для оригинального комикса, и он использовал расовый конфликт в качестве центрального элемента сериала. Он считал, что это также поможет большинству людей узнать о событии 1921 года, и он удостоверился, что событие будет представлено достаточно точно, включая использование воздушных атак для уничтожения района Гринвуд.

17 августа 2018 года HBO дало зелёный свет на производство первого сезона «Хранителей», премьера которого должна состояться в 2019 году. 3 сентября 2019 года было объявлено, что премьера сериала состоится 20 октября 2019 года.

В титрах шоу говорится, что сериал основан на персонажах Дэйва Гиббонса, который вместе Аланом Муром написал комикс «Хранители». Из-за ссоры с DC Comics, Мур попросил, чтобы его имя больше не ассоциировалось с каким-либо кинопроизводством его работ с того периода, в том числе с фильмом «Хранители». Линделоф пытался связаться с Муром, чтобы получить его благословение на шоу, но получил отказ.

Кастинг 
23 мая 2018 года было объявлено, что Реджина Кинг, Дон Джонсон, Тим Блейк Нельсон, Луис Госсетт-мл., Аделаида Клеменс и Эндрю Ховард присоединились к актёрскому составу пилота. Также ожидалось, что по крайней мере у одного из актёров будет потенциально повторяющаяся роль. В июне 2018 года сообщалось, что Джереми Айронс, Том Мисон, Фрэнсис Фишер, Джейкоб Минг-Трент, Яхья Абдул-Матин II и Сара Викерс также снялись в пилоте. 7 августа 2018 года было объявлено, что Дилан Шомбинг, Аделинн Спун и Лили Роуз Смит присоединились к актёрскому составу пилота. В ноябре 2018 года стало известно, что к основному актёрскому составу присоединилась Джин Смарт, и что у Джеймса Уока будет повторяющаяся роль. Также было подтверждено, что Айронс исполнит роль Эдриана Вайдта / Озимандии, и что Нельсон сыграет нового персонажа по имени Зеркало, и что Мисон и Викерс присоединились к актёрскому составу. 10 января 2019 года было объявлено, что Хонг Чау и Дастин Инграм присоединились к второстепенному актёрскому составу.

Музыка 

20 сентября 2018 года стало известно, что композиторами сериала станут Трент Резнор и Аттикус Росс. Обдумывая музыку для сериала, Линделоф рассматривал возможность использовать Резнора и Росса, так как они раньше не сочиняли музыку для телевидения. По стечению обстоятельств, когда Линделоф предложил дуэт каналу HBO, HBO сообщило, что они оба были на связи с каналом, так как они обсуждали сочинение музыки за пару дней до этого, поскольку они оба были фанатами «Хранителей». Резнор и Росс уже подготовили фрагменты музыки для пилотного эпизода ещё до съёмок, что позволило Линделофу лучше интегрировать её в пилот.

Связывая с первым сезоном, Резнор и Росс планируют отдельно выпустить три альбома музыки из шоу 4 ноября, 25 ноября и 16 декабря 2019 года.

Съёмки 
Основные съёмки пилота начались 1 июня 2018 года в Атланте, Джорджия. В течение месяца съёмки проходили в городах и посёлках возле Атланты, включая Мейкон, Фейетвилл, Ньюнан, Пальметто, Брукс и Такер. В октябре 2018 года съёмки оставшейся части сезона начались в Джорджии. Местами съёмок в этом месяце стали Палметто, Брукхейвен, Пичтри-Сити, Декатур и станция Chamblee MARTA в Чембли.

Реакция

Реакция критиков

Рейтинги

См. также

Примечания 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2019 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы, созданные Деймоном Линделофом
Драматические телесериалы США
Телесериалы альтернативной истории
Европа в фантастике
Телесериалы Paramount Television
Телесериалы Warner Bros. Television
Телесериалы, основанные на DC Comics
Программы телеканала HBO
Хранители